Stahlmann:

 Stahlmann — немецкая группа, играющая в стилях Neue Deutsche Härte, Industrial и EBM.
 Stahlmann — дебютный студийный альбом немецкой группы Stahlmann.